Взлётная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Взлётная улица — старое (до 2009 года) название проспекта Альберта Камалеева в Казани.
 Взлётная улица — улица в Красноярске.
 Взлётная улица — улица в Москве (Внуково).
 Взлётная улица — улица в Новосибирске.
 Взлётная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Взлётная улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Взлётная улица — улица в Донецке.